Гвадалупе Баријентос има више значења:

 Гвадалупе Баријентос, Сан Роман (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Баријентос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику